У́лица Кузнецо́ва — улица города Иванова. Находится во Фрунзенском районе, в местечке Нежданово и в Рабочем посёлке. Является продолжением 2-го Беляницкого переулка Проходит с северо-запада на юго-восток начинаясь автомобильного моста над ЖД Иваново — Москва до Почтовой улицы. Южнее улицы Кузнецова, параллельно проходит улица Парижской Коммуны. Названа в честь первого председателя Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов Кузнецова Василия Петровича.

История 
До 1847 года называлась Ямановской улицей. В 1847 году её переименовали в Ново-Дмитриевскую. В 1927 году к ней были присоединены Корноуховская и 1-я Троицкая улицы. В 1950 году улица получила своё современное название в честь Кузнецова Василия (1879—1949) — большевика-подпольщика, партийная кличка «Северный». Он был первым председателем Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов в марте 1917 года.

Здания и объекты 
 Дом М. А. Полушкина (Кузнецова, 28). Построен в 1900-е годы. Пристройка в стиле модерн выполнена А. Ф. Снуриловым. С 1990-х в здании находится отделение Сбербанка.
 Здание УМВД России по Ивановской области — д. 47.

Примечания 

Кузнецов
Кузнецов
Переименованные улицы (Иваново)